Die Perschaja Liha 1992/93 war die zweite Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 2. August 1992 und endete am 20. Juni 1993.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Wyschejschaja Liha 1993/94 auf, die beiden letzten Teams stiegen in die Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Tabelle kick-off.by
 Second Division rsssf.com

1992
Fußballsaison 1992/93